Раково може бити:

 Раково (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република
 Раково (Лерин), () насељено мјесто у општини Лерин, округ Лерин, Периферија Западна Македонија, Грчка